Бельтран Лейва:

 Бельтран Лейва — один из крупнейших наркокартелей в Мексике.
 Бельтран Лейва, Артуро (1961—2009) — бывший глава наркокартеля «Бельтран Лейва».
 Бельтран Лейва, Эктор (род. 1965) — мексиканский преступник, наркобарон и основатель и лидер наркокартеля.